Кализна — название населённых пунктов в России:

 Кализна — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Кализна — деревня в Белёвском районе Тульской области.